Сезар () — французская романтическая драма 1936 года режиссёра Марселя Паньоля, снятая по одноимённой пьесе и сценарию Марселя Паньоля. «Сезар» — единственный из трёх фильмов «Марсельской трилогии», сценарий которого был написан Паньолем специально для кинопостановки. Предыдущие две ленты: «Мариус» и «Фанни» были адаптациями одноименных пьес Паньоля.

Сюжет  
Действие фильма происходит спустя 20 лет после событий в фильме «Фанни».

В ролях  
 
 
 
 
 
 
 
 
}

Ссылки  
   (данные на 9.01.2016) 

Фильмы-драмы Франции 
Кинокомедии Франции 
Фильмы на французском языке
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Марселя Паньоля